Villers è il nome di alcuni comuni francesi:

 Villers – Loira
 Villers – Vosgi
 Villers-Agron-Aiguizy – Aisne
 Villers-Allerand – Marna
 Villers-au-Bois – Passo di Calais
 Villers-au-Flos – Passo di Calais
 Villers-au-Tertre – Nord
 Villers-aux-Bois – Marna
 Villers-aux-Érables – Somme
 Villers-aux-Nœuds – Marna
 Villers-aux-Vents – Mosa
 Villers-Bocage – Calvados
 Villers-Bocage – Somme
 Villers-Bouton – Alta Saona
 Villers-Bretonneux – Somme
 Villers-Brûlin – Passo di Calais
 Villers-Buzon – Doubs
 Villers-Campsart – Somme
 Villers-Canivet – Calvados
 Villers-Carbonnel – Somme
 Villers-Cernay – Ardenne
 Villers-Châtel – Passo di Calais
 Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles – Haute-Saône
 Villers-Chief – Doubs
 Villers-Cotterêts – Aisne
 Villers-devant-Dun – Mosa
 Villers-devant-le-Thour – Ardenne
 Villers-devant-Mouzon – Ardenne
 Villers-Écalles – Senna Marittima
 Villers-en-Argonne – Marna
 Villers-en-Arthies – Val-d'Oise
 Villers-en-Cauchies – Nord
 Villers-en-Haye – Meurthe e Mosella
 Villers-en-Ouche – Orne
 Villers-en-Prayères – Aisne
 Villers-en-Vexin – Eure
 Villers-Farlay – Giura
 Villers-Faucon – Somme
 Villers-Franqueux – Marna
 Villers-Grélot – Doubs
 Villers-Guislain – Nord
 Villers-Hélon – Aisne
 Villers-la-Chèvre – Meurthe-et-Moselle
 Villers-la-Combe – Doubs
 Villers-la-Faye – Côte-d'Or
 Villers-la-Montagne – Meurthe-et-Moselle
 Villers-la-Ville – Haute-Saône
 Villers-le-Château – Marna
 Villers-le-Lac – Doubs
 Villers-le-Rond – Meurthe-et-Moselle
 Villers-les-Bois – Giura
 Villers-lès-Cagnicourt – Passo di Calais
 Villers-le-Sec – Aisne
 Villers-le-Sec – Haute-Saône
 Villers-le-Sec – Marna
 Villers-le-Sec – Mosa
 Villers-lès-Guise – Aisne
 Villers-lès-Luxeuil – Haute-Saône
 Villers-lès-Mangiennes – Mosa
 Villers-lès-Moivrons – Meurthe-et-Moselle
 Villers-lès-Nancy – Meurthe-et-Moselle
 Villers-les-Ormes – Indre
 Villers-les-Pots – Côte-d'Or
 Villers-lès-Roye – Somme
 Villers-le-Tilleul – Ardenne
 Villers-le-Tourneur – Ardenne
 Villers-l'Hôpital – Passo di Calais
 Villers-Marmery – Marna
 Villers-Outréaux – Nord
 Villers-Pater – Haute-Saône
 Villers-Patras – Côte-d'Or
 Villers-Plouich – Nord
 Villers-Pol – Nord
 Villers-Robert – Giura
 Villers-Rotin – Côte-d'Or
 Villers-Saint-Barthélemy – Oise
 Villers-Saint-Christophe – Aisne
 Villers-Saint-Frambourg – Oise
 Villers-Saint-Genest – Oise
 Villers-Saint-Martin – Doubs
 Villers-Saint-Paul – Oise
 Villers-Saint-Sépulcre – Oise
 Villers-Semeuse – Ardenne
 Villers-Sire-Nicole – Nord
 Villers-Sir-Simon – Passo di Calais
 Villers-sous-Ailly – Somme
 Villers-sous-Chalamont – Doubs
 Villers-sous-Châtillon – Marna
 Villers-sous-Foucarmont – Senna marittima
 Villers-sous-Montrond – Doubs
 Villers-sous-Pareid – Mosa
 Villers-sous-Prény – Meurthe-et-Moselle
 Villers-sous-Saint-Leu – Oise
 Villers-Stoncourt – Mosella
 Villers-sur-Auchy – Oise
 Villers-sur-Authie – Somme
 Villers-sur-Bar – Ardenne
 Villers-sur-Bonnières – Oise
 Villers-sur-Coudun – Oise
 Villers-sur-Fère – Aisne
 Villers-sur-le-Mont – Ardenne
 Villers-sur-le-Roule – Eure
 Villers-sur-Mer – Calvados
 Villers-sur-Meuse – Mosa
 Villers-sur-Nied – Mosella
 Villers-sur-Port – Haute-Saône
 Villers-sur-Saulnot – Haute-Saône
 Villers-sur-Trie – Oise
 Villers-Tournelle – Somme
 Villers-Vaudey – Haute-Saône
 Villers-Vermont – Oise
 Villers-Vicomte – Oise

Pagine correlate 
 Battaglia di Villers-Bocage – battaglia della Seconda guerra mondiale
 Editto di Villers-Cotterêts – editto del 1539